William Nisser kan syfta på:

* William Nisser (1801–1893), svensk bruksägare, militär och riksdagsman
 William Nisser (1882–1960), svensk bruksdisponent, militär, och riksdagsman